

Persone 
 Alfredo Zerbini (1895-1955) – poeta italiano
 Antonio Zerbini (1924-1987) – basso italiano
 Arcangelo Zerbini (1920) – calciatore italiano
 Francesco Zerbini (1979) – calciatore italiano
 Livio Zerbini (1962) – storico e archeologo italiano
 Luciano Zerbini (1960) – atleta italiano

Altro 
 Zerbini – plurale di zerbino